Густаво Гарсија има више значења:

 Густаво Гарсија (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Густаво Гарсија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику